

Cinema
Il segno della legge (The Tin Star) – film statunitense del 1957 diretto da Anthony Mann

Letteratura
The Tin Star – romanzo del 2006 di J. L. Langley

Televisione
The Tin Star – film per la televisione statunitense del 2012 trasmesso su Turner Network Television

Altro
The Tin Star – videogioco arcade del 1983 della Taito